Vicco (Kentucky), població dels Estats Units
 Vicco (cantant), cantant catalana